

Géographie 

 Ruisseau de Guitard, un ruisseau affluent de la Limagnole ;
 Guitard, un domaine agricole et viticole sur les hauteurs du Puy-en-Velay, du nom de ses  propriétaires, avant les Richond qui le développèrent. Maintenant un quartier du Puy-en-Velay.

Patronymes 

 Antoine-Joseph Guitard (1762-1846), un homme politique français ;
 Eugène-Humbert Guitard (1884-1976), un archiviste paléographe, libraire, éditeur et imprimeur français ;
 Jean-Pierre Guitard (1948-), un coureur cycliste français ;
 Victor Guitard (1943-), un journaliste d'investigation français.

Référence